2 miejscowości w Polsce: 
 Łowęcice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Łowęcice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo